Brutalism (Idles)
 Brutalism (The Drums)